En la mitología griega, Fegeo puede referirse a diversos personajes:

 Fegeo, un rey de Fegea o de Psófide (Arcadia), hijo de Alfeo o de Ínaco y Melia, que auxilió a Alcmeón cuando éste huía perseguido por las Erinias.
 Fegeo, un hijo de Dares que participó junto a su hermano Ideo en la guerra de Troya, defendiendo la ciudad frente a los aqueos. Fue muerto por Diomedes.
 Fegeo, un soldado de Eneas que fue muerto por Turno cuando llegaron a Italia.
 Fegeo, un compañero de Eneas, que corrió la misma suerte que el anterior.
 Fegeo, uno de los tebanos que tendieron una emboscada a Tideo cuando éste volvía de Tebas justo antes de la guerra de los siete contra Tebas. Como el resto de los que participaron en la emboscada, murió a manos de Tideo.
 Fegeo, un tebano que luchó en la guerra de los siete contra Tebas. Fue muerto por Agreo.
 Fegeo, el mensajero ateniense que Teseo envió a Creonte amenazándole con marchar contra él si no dejaba enterrar los cuerpos de los caídos en la citada guerra.